łaźnik (łaźnicy) – grupa ludności służebnej w średniowieczu
 łaźnik – demon słowiański
 Łaźnik – potok, dopływ Krzywicy 
 Łaźnik – potok, dopływ Nysy Łużyckiej